Монзино:

 Монзино — посёлок в пригороде Нижнего Тагила.
 Монзино — железнодорожная станция в посёлке Монзино.
 Гвидо Монзино — итальянский альпинист, покоритель горы Эверест.